Шон Гра́сси (; ) — канадский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (стали бронзовыми призёрами).  2009 (двое из состава команды-чемпиона затем представляли Канаду как сборная на чемпионате мира среди смешанных пар 2009).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу